Kenta Tanno (Miyagi, 30 de agosto de 1986) é um futebolista profissional japônes, goleiro, milita no Cerezo Osaka.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1986
Naturais de Sendai
Pessoas do período Heisei
Pessoas do período Showa
Goleiros do Japão
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Cerezo Osaka
Futebolistas do V-Varen Nagasaki
Futebolistas do Oita Trinita